HMS Invincible je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Invincible (1747) 
 HMS Invincible (1765) 
 HMS Invincible (1808) 
 HMS Invincible (1869) 
 HMS Invincible (1907) 
 HMS Invincible (R05)

Invincible